Gilmer County kan syfta på

 Gilmer County, Georgia
 Gilmer County, West Virginia